Owenton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Owenton (Alabama)
 Owenton (Kentucky)
 Owenton (Virginia)